Фестинг () — английская фамилия.

Известные носители:

 Сэр Фрэнсис Воган Фестинг (; 1902—1976) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Его Высокопреосвященное Высочество фра Мэтью Фестинг (; 1949—2021) — 79-й Князь и Великий магистр Суверенного военного гостеприимного ордена Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты (2008—2017). Сын фельдмаршала сэра Фрэнсиса Вогана Фестинга.